Католи́ческая це́рковь () — самая крупная христианская церковь в мире, насчитывающая более 1,34 миллиарда последователей. Одна из старейших религиозных институций в мире. Играла и продолжает играть важную роль в истории западной цивилизации. Отличается организационной централизацией и наибольшим числом приверженцев. Католическая церковь латинского литургического обряда, называемая Латинской церковью, вместе с 23 восточнокатолическими церквями составляют единую Католическую церковь.

В русском языке термин «Римско-католическая церковь» () обычно используют как синоним понятия «Католическая церковь», хотя в некоторых языках соответствующие термины различают. Восточнокатолические церкви используют термин Римско-католическая церковь в более узком смысле, называя им ним лишь Латинскую церковь.

Во внутренних документах Католическая церковь в качестве самоназвания использует либо термин «Церковь» (с определённым артиклем в языках, имеющих его), либо «вселенская Церковь». Определяет себя 4 существенными свойствами: единством, кафоличностью, определённой апостолом Павлом (), святостью и апостоличностью.

Главные положения вероучения изложены в Апостольском, Никео-Цареградском и Афанасьевском символах веры, а также в декретах и канонах Ферраро-Флорентийского, Тридентского и Первого Ватиканского соборов. Обобщённая доктрина изложена в «Катехизисе Католической церкви».

Название 
Слово «католический» (или «кафолический» в ином произношении), ставшее общепринятым названием для церкви, объединённой вокруг Римского престола, заимствовано из греческого языка ( — «по всему целому»). По толкованию Катехизиса Католической Церкви, данный термин понимается как «вселенский», в смысле «всеобъемлющий», «всеобщий» . Как поясняет Катехизис, Церковь вселенская, потому что в ней присутствует Христос. Отдельные Церкви (то есть, в первую очередь, диоцезы) — полностью вселенские через общение с одной из них — Римской церковью. Эти отдельные
Церкви «созданы по образу Вселенской Церкви». Этот термин был впервые использован для описания церкви в начале II века. О «кафолической церкви» пишет и Кирилл Александрийский. После раскола церкви в 1054 году произошло её разделение на Католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную на Востоке с центром в Константинополе. После Реформации в XVI веке церковь использовала термин «католическая», чтобы отличить себя от различных протестантских групп, которые отделились от неё. Название «Католическая Церковь» фигурирует в названии катехизиса Католической церкви. Кроме того, этот термин использовался Павлом VI при подписании шестнадцати документов Второго Ватиканского Собора.

История 

Христианство основано на учении Иисуса Христа, который жил и проповедовал в I веке нашей эры в провинции Иудея Римской империи. Католическая доктрина учит, что современная Католическая церковь является продолжением ранней христианской общины, основанной Иисусом. Христианство распространилось по ранней Римской империи, несмотря на преследования и конфликты с языческими жрецами. Император Константин узаконил христианство в 313 году, а в 380 году оно стало государственной религией. Варварские завоеватели, которые захватили территории империи в V и VI веках и многие из которых уже к тому времени приняли арианское христианство, в результате перешли в католицизм.

Современная Католическая церковь рассматривает всю историю Церкви до Великого Раскола 1054 года как свою историю.

Вероучение Церкви, по убеждению её приверженцев, восходит к апостольским временам (I век).

Средние века и Возрождение 
Католическая церковь имела доминирующее влияние на Западную цивилизацию с поздней античности до начала Нового времени. Благодаря её поддержке возникли романский, готический, ренессансный, маньеристский и барочные стили в искусстве, архитектуре и музыке. Многие деятели Возрождения, такие, как, к примеру, Рафаэль Санти, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Фра Беато Анджелико, Тинторетто, Тициан, поддерживались Католической церковью.

В XI веке усилиями папы Григория VII право избрания пап закреплялось за коллегией кардиналов. Собрание кардиналов, на котором производились такие выборы, стало называться конклавом ( — с ключом).

Организация и управление 
Как и во всех остальных исторических церквях, священническая иерархия чётко отделена от мирян и разделяется по трём степеням священства:
 епископ;
 священник;
 диакон.

Иерархия клира подразумевает наличие многочисленных церковных степеней и должностей (см. Церковные степени и должности в Католической Церкви), например:
 кардинал;
 архиепископ;
 примас;
 митрополит;
 прелат;
 аббат;

Существуют также должности ординария, викария и коадъютора — последние две должности включают функцию заместителя или помощника, например, епископа. Члены монашеских орденов иногда называются регулярным (от  — правило) клиром, но большинство, назначаемое епископом, является диоцезиальным, или секулярным. Территориальными единицами могут являться:
 диоцез (епархия);
 архидиоцез (архиепархия);
 апостольская администратура;
 апостольская префектура;
 апостольский экзархат;
 апостольский викариат;
 территориальное аббатство;

Каждая территориальная единица состоит из приходов, которые иногда могут быть сгруппированы в деканаты. Объединение епархий и архиепархий называется митрополией, центр которой всегда совпадает с центром архиепархии. Существуют также военные ординариаты, обслуживающие воинские части. Партикулярные Церкви в мире, а также различные миссии, носят статус «Sui iuris» («Своего права»).

Коллегиальность в управлении Церковью (extra Ecclesiam nulla salus) коренится ещё в апостольских временах. Административную власть Папа проводит в соответствии с Кодексом канонического права и может советоваться со Всемирным синодом епископов. Диоцезиальные клирики (архиепископы, епископы и др.) действуют в рамках ординарной юрисдикции, то есть связанной по закону с должностью. Этим правом обладает также ряд прелатов и аббатов, а священники — в пределах своего прихода и по отношению к своим прихожанам.

Восточнокатолические церкви
Восточнокатолические церкви находятся в юрисдикции папы римского через Конгрегацию для Восточных Церквей — одно из отделений Римской курии, образованной в 1862 году в рамках Конгрегации по распространению веры (Propaganda Fide, ныне Конгрегация евангелизации народов), занимающейся миссионерской деятельностью Церкви. В 1917 году она была превращена папой Бенедиктом XV в автономную Конгрегацию.

Восточнокатолические церкви пребывают в полном вероисповедном и литургическом общении со Святым Престолом. Они пользуются собственным каноническим правом, отличным от принятого для Латинской церкви, в связи с чем в их адрес часто применяется термин «Церкви своего права» (sui iuris). В 1990 году Апостольский Престол обнародовал Кодекс канонов Восточных церквей, содержащий нормы канонического права, общие для всех Католических церквей восточных обрядов.

Каноническое право 

В 1917 году папа Бенедикт XV утвердил «Кодекс канонического права 1917 года», который заменил собою все прочие собрания канонических документов, упорядочив каноническое право в виде чёткой системы юридических формулировок. Последняя по времени (и действующая ныне) редакция «Кодекса канонического права» (ККП) принята в 1983 году. Отдельно стоит заметить, что эта редакция действительна только для католиков латинского обряда. Восточнокатолические церкви, которые именуются также «Церкви Sui iuris» (Церкви своего права), пользуются в своей жизни другим сводом, а именно Кодексом канонов Восточных церквей (ККВЦ), который базируется на ККП латинского обряда, однако в то же время учитывает особенности церковной жизни Восточных церквей и устанавливает общие нормы, которые каждая Восточная церковь имеет возможность наполнять конкретным содержанием соответственно своим церковным традициям.

Современное каноническое право регулирует вопросы, касающиеся:
 церковного правотворчества,
 прав и обязанностей членов церкви,
 иерархии церкви,
 канонов совершения таинств,
 управления церковным имуществом,
 церковной дисциплины и так далее.

Вероучение 

Католическая церковь учит, что существует один вечный Бог в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос) и Бог Святой Дух. Католическая догматика приведена в Никейском символе веры и подробно описана в Катехизисе Католической церкви. Католическая вера провозглашает, что Церковь — «… это продолжающееся присутствие Иисуса на земле». Церковь учит, что спасение достоверно существует только в Католической Церкви, и при этом признаёт, что Святой Дух может использовать христианские общины, чтобы привести людей к спасению.

Таинства 
Христос установил семь таинств и доверил их Церкви. Это Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Исповедь, Елеосвящение, Священство и Брак. По учению Католической церкви, таинства — это священнодействия, в которых католики видят признаки присутствия Бога, и пути ниспослания Божьей благодати всем участникам, кто принимает веру. Таинство есть видимый образ невидимой благодати. За исключением Крещения, таинства могут совершаться только католическим духовенством. Крещение — это единственное таинство, которое может быть произведено любым христианином, а в случае необходимости — даже некрещёным человеком, имеющим требуемое намерение, но лишь в случае, если нет возможности позвать священника или крещаемый находится в угрозе смерти.

Жизнь после смерти 
Вера в жизнь после смерти является частью католической веры; «четыре последние вещи» — смерть, суд, рай и ад. Церковь учит, что сразу после смерти душа каждого человека попадает на Божий суд, основанный на поступках его земной жизни. Также в католической вере есть учение судного дня, когда Христос будет судить сразу всех людей. Это решение, в соответствии с учением Церкви, положит конец человеческой истории и ознаменует начало новой и улучшенной Божьей справедливостью. Основы, по которым будет оцениваться душа каждого человека, подробно изложены в Евангелии от Матфея.

Роль церкви 
Иисус избрал двенадцать главных учеников или апостолов для своей церкви. Церковь, по Писанию, — «тело Христово» и является одним единым телом верующих и на небе, и на земле. Таким образом, существует только одна истинная Церковь, а не несколько. Первоначальное руководство Церковью приписывается апостолу Петру, а вслед за ним — епископам. Католики верят, что Церковь всегда будет верна истине и всегда будет находиться под покровительством Святого Духа, как заповедал Христос. Другими словами, Церковь всегда правильно учит истинному учению. Эти истины в трудах и традициях бережно сохранены в Церкви.

Социальная доктрина 
Социальная доктрина Католической церкви наиболее развита по сравнению с другими христианскими конфессиями и течениями. В XVII веке немецкий теолог  (1626), по другим исследованиям первое авторство принадлежит Марку Антонию Доминису (1617), выдвинул знаменитую максиму: «in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas» — «в необходимом — единство, в сомнениях — свобода, во всём — любовь». Известный теолог кардинал Йозеф Хёффнер определил социальное учение Католической церкви как «совокупность социально-философских (взятых, в сущности, из социальной природы человека) и социально-теологических (взятых из христианского учения о Спасении) знаний о сущности и устройстве человеческого общества и о вытекающих отсюда и применимых к конкретным общественным отношениям нормам и задачам строя».

Социальное учение Католической церкви опиралось сначала на августинизм, а позже — на томизм и основывается на ряде принципов, среди которых выделяются персонализм и солидаризм. Католическая церковь предложила свою трактовку теории естественного права, сочетающую религиозные и гуманистические идеи. Первичный источник достоинства и прав личности — Бог, однако, сотворив человека как существо телесное и духовное, личностное и социальное, Он наделил его неотъемлемыми достоинством и правами. Это стало результатом того, что все люди стали равны, уникальны и причастны Богу, но имеют свободную волю и свободу выбора. Грехопадение повлияло на природу человека, но не лишило его естественных прав, а поскольку его природа до окончательного Спасения человечества неизменна, то даже Бог не властен отнять или ограничить свободу человека. По мнению Иоанна Павла II, «человеческая личность есть и должна оставаться принципом, субъектом и целью всех социальных обществ». В решениях Второго Ватиканского Собора и энцикликах Иоанна Павла II отстаивалась необходимость разделения властей и правового характера государства, при котором первичны законы, а не воля уполномоченных должностных лиц. В то же время, признавая различие и самостоятельность природы и цели Церкви и государства, католические теологи подчёркивают необходимость их сотрудничества, поскольку общей целью государства и общества является «служение одним и тем же». Одновременно Католическая церковь противостоит тенденциям закрытости государств, то есть противопоставляет «национальные традиции» общечеловеческим ценностям.

Социальное учение Восточнокатолических церквей принципиально не отличается от социальной доктрины Римско-католической церкви; при этом некоторые поместные Церкви имеют свой собственный подход к социальным проблемам, обусловленный историческими и общественно-культурными реалиями народов. В частности, Украинская грекокатолическая церковь делает особенный акцент на биоэтике и этике политических отношений.

Отношения с другими церквями и христианскими организациями 
Католическая церковь не является членом Всемирного совета церквей. Представители католиков состоят при ВСЦ в качестве наблюдателей, а также принимают участие в деятельности совместной рабочей группы «ВСЦ-Католическая Церковь».

Католическая церковь ведёт диалог с другими Церквями и христианскими организациями. Организация экуменического диалога возложена на Папский совет по содействию христианскому единству. Одним из результатов диалога явилось подписание в 1993 году с представителями Православных церквей Баламандского соглашения. В 1999 году была подписана Совместная декларация о доктрине оправдания с руководством Всемирной Лютеранской Федерации. Принципы католического экуменизма изложены в декрете Второго Ватиканского собора Unitatis Redintegratio и энциклике Иоанна Павла II Ut Unum Sint.

В 1964 году в Иерусалиме состоялась встреча между Вселенским Патриархом Афинагором, предстоятелем Константинопольской православной церкви, и Римским Папой Павлом VI, в результате которой в декабре 1965 года были сняты взаимные анафемы и подписана Совместная Декларация.

В 2016 году в столице Кубы — Гаване — состоялась встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московский и всея Руси Кирилла (см. Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска). Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей, ряд экспертов и СМИ называли её исторической. Также состоялся обмен подарками: патриарх подарил папе список Казанской иконы Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность» на испанском языке, Франциск в свою очередь преподнёс в дар Кириллу частицу мощей святителя Кирилла и чашу для причастия. По итогам встречи патриарх и папа торжественно подписали совместную декларацию, состоящую из 30 пунктов.

Скандал вокруг сексуальных домогательств в католической церкви 

В 1990-х — 2000-х годах церковный скандал, связанный с выявлением целого ряда случаев сексуального насилия над детьми (мальчиками и девочками в возрасте от 3 до 11—14 лет) в среде священников, монахинь и членов религиозных орденов Католической церкви. Скандал вокруг домогательств разразился в католических епархиях США после того, как стало известно о таких случаях в Бостонской митрополии. Стало известно, что архиепископ Бостона кардинал Бернард Фрэнсис Лоу знал о сексуальных домогательствах к детям со стороны священников своей митрополии, но ничего не предпринимал и даже покрывал преступников. Это привело к выплате семьям пострадавших огромных штрафов, а сам Лоу подал в отставку 13 декабря 2002 года. Эти события подхлестнули развитие скандала. В настоящий момент семьям пострадавших было в сумме выплачено около двух миллиардов долларов штрафа; папа Бенедикт XVI заявил, что он «глубоко пристыжен» произошедшим, извинился перед пострадавшими и сказал, что педофилы не могут быть полноправными священниками Католической церкви. С этого момента жертвы изнасилований из разных городов мира стали заявлять о себе. По разным оценкам, в случаях насилия над детьми замешаны от 0,2 % до 5 % католических священников.

См. также 
 Папское государство
 Папство
 Католическое церковное и литургическое облачение
 Церковные степени и должности в Католической церкви
 Список католических орденов и конгрегаций
 Католицизм в России
 Святая инквизиция

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 Й. Лорц. История Церкви
 Р. Конрад Вера Католической Церкви
 Иоанн Павел II. Верую в Церковь Единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую
 J. L. McKenzie. The Roman Catholic Church
 John O’Grady. Roman Catholic Church: Its Origin & Nature
 Marcellino D’Ambrosio. Exploring the Catholic Church: An Introduction to Catholic Teaching and Practice
 H. W. Crocker. Triumph — The Power and the Glory of the Catholic Church
 Thomas E. Woods Jr. How the Catholic Church Built Western Civilization
 Hans Kung. The Catholic Church: A Short History (Modern Library Chronicles)
 P. Hughes. A Popular History of the Catholic Church
 G Daly, Transcendence and Immanence: A Study in Catholic Modernism and Integralism
 Barry, Rev. Msgr. John F (2001). One Faith, One Lord: A Study of Basic Catholic Belief. Gerard F. Baumbach, Ed.D. ISBN 0-8215-2207-8.
 Bauer, Susan Wise (2010). The History of Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade. Norton. ISBN 978-0-393-05975-5.
 Bethell, Leslie (1984). The Cambridge history of Latin America. Cambridge University Press. ISBN 0-521-23225-2.
 Bokenkotter, Thomas (2004). A Concise History of the Catholic Church. Doubleday. ISBN 0-385-50584-1.
 Bunson, Matthew (2008). Our Sunday Visitor’s Catholic Almanac. Our Sunday Visitor Publishing. ISBN 1-59276-441-X.
 Bruni, Frank; Burkett, Elinor (2002). A Gospel of Shame: Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church. Harper Perennial. p. 336. ISBN 978-0-06-052232-2.
 Chadwick, Henry (1990), «The Early Christian Community», in McManners, John, The Oxford Illustrated History of Christianity, Oxford University Press, pp. 20-61, ISBN 0-19-822928-3
 Chadwick, Owen (1995). A History of Christianity. Barnes & Noble. ISBN 0-7607-7332-7.
 Clarke, Graeme (2005), «Third-Century Christianity», en Bowman, Alan K., Peter Garnsey and Averil Cameron. The Cambridge Ancient History dua eldono, volumo 12: The Crisis of Empire, A.D. 193—337, Cambridge University Press, pp. 589—671, ISBN 978-0-521-30199-2.
 Collins, Michael; Price, Mathew A. (1999). The Story of Christianity. Dorling Kindersley. ISBN 0-7513-0467-0.
 Collinson, Patrick (1990). «The Late Medieval Church and its Reformation (1400—1600)». en John McManners. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Cook, Bernard A. (2001). Europe since 1945: an encyclopedia, Volume 2. Taylor & Francis. ISBN 978-0-8153-4058-4.
 Coriden, James A; Green, Thomas J; Heintschel, Donald E. (1985). The Code of Canon Law: A Text and Commentary, Study Edition. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-2837-2.
 Davidson, Ivor (2005). The Birth of the Church. Monarch. ISBN 1-85424-658-5.
 Deák, István (2001). Essays on Hitler’s Europe. University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-6630-8
 Duffy, Eamon (1997). Saints and Sinners, a History of the Popes. Yale University Press. ISBN 0-300-07332-1.
 Dussel, Enrique (1981). A History of the Church in Latin America. Wm. B. Eerdmans. ISBN 0-8028-2131-6.
 Faulk, Edward (2007). 101 Questions and Answers on Eastern Catholic Churches. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-4441-9.
 Fahlbusch, Erwin (2007). The Encyclopedia of Christianity. Wm. B. Eerdmans. ISBN 0-8028-2415-3.
 Froehle, Bryan; Mary Gautier (2003). Global Catholicism, Portrait of a World Church. Orbis books; Center for Applied Research in the Apostolate, Georgetown University. ISBN 1-57075-375-X.
 Hamnett, Brian R (1999). Concise History of Mexico. Port Chester, NY: Cambridge University Pres. ISBN 0-521-58120-6.
 Hastings, Adrian (2004). The Church in Africa 1450—1950. Oxford University Press. ISBN 0-19-826399-6.
 Herring, George (2006). An Introduction to the History of Christianity. Continuum International. ISBN 0-8264-6737-7.
 Johansen, Bruce (2006). The Native Peoples of North America. Rutgers University Press. ISBN 0-8135-3899-8.
 Johnson, Lonnie (1996). Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510071-6.
 Kirkwood, Burton (2000). History of Mexico. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Incorporated. pp. 101—192. ISBN 978-1-4039-6258-4.
 Koschorke, Klaus; Ludwig, Frieder; Delgado, Mariano (2007). A History of Christianity in Asia, Africa, and Latin America, 1450—1990. Wm B Eerdmans Publishing Co. ISBN 978-0-8028-2889-7.
 Kreeft, Peter (2001). Catholic Christianity. Ignatius Press. ISBN 0-89870-798-6.
 Lahey, John (1995). «Roman Curia». in McBrien, Richard; Attridge, Harold. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. HarperCollins. ISBN 978-0-06-065338-5.
 Le Goff, Jacques (2000). Medieval Civilization. Barnes & Noble. ISBN 0-631-17566-0.
 Leith, John (1963). Creeds of the Churches. Aldine Publishing Co. ISBN 0-664-24057-7.
 MacCulloch, Diarmaid (2010). Christianity: The First Three Thousand Years. Viking. ISBN 978-0-670-02126-0. origine publikigita en 2009 fare de Allen Lane, kiel A History of Christianity
 MacCulloch, Diarmaid (2003). The Reformation. Viking. ISBN 0-670-03296-4.
 MacMullen, Ramsay (1984), Christianizing the Roman Empire: (A.D. 100—400). New Haven, CT: Yale University Press, ISBN 978-0-585-38120-6
 Markus, Robert (1990), «From Rome to the Barbarian Kingdom (339—700)», en McManners, John, The Oxford Illustrated History of Christianity, Oxford University Press, pp. 62-91, ISBN 0-19-822928-3
 Marthaler, Berard (1994). Introducing the Catechism of the Catholic Church, Traditional Themes and Contemporary Issues. Paulist Press. ISBN 0-8091-3495-0.
 Marvin, John Wade (2008). «The Occitan War: a military and political history of the Albigensian Crusade, 1209—1218.» Cambridge University Press. ISBN 0-521-87240-5
 McDonough, Elizabeth. (1995). «Cardinals, College of». en McBrien, Richard; Attridge, Harold. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. HarperCollins. ISBN 978-0-06-065338-5.
 McManners, John (1990). «The Expansion of Christianity (1500—1800)». en McManners, John. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Morris, Colin (1990). «Christian Civilization (1050—1400)». en McManners, John. The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford University Press. ISBN 0-19-822928-3.
 Murray, Chris (1994). Dictionary of the Arts. Helicon Publishing Ltd. ISBN 0-8160-3205-X.
 Noble, Thomas; Strauss, Barry (2005). Western Civilization. Houghton Mifflin Company. ISBN 978-1-84603-075-8.
 Norman, Edward (2007). The Roman Catholic Church, An Illustrated History. University of California Press. ISBN 978-0-520-25251-6.
 O’Collins, Gerald; Farrugia, Maria (2003). Catholicism. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925995-3.
 Payne, Stanley G (2008). Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II. Yale University Press. ISBN 0-300-12282-9.
 Phayer, Michael (2000). The Catholic Church and the Holocaust, 1930—1965. Indiana University Press. ISBN 0-253-33725-9.
 Pollard, John Francis (2005). Money and the Rise of the Modern Papacy, 1850—1950. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81204-7.
 Rhodes, Anthony (1973). The Vatican in the Age of the Dictators (1922—1945). Holt, Rinehart and Winston. ISBN 0-03-007736-2.
 Riley-Smith, Jonathan (1997). The First Crusaders. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-00308-0.
 Ring, Trudy; Salkin, Robert M; La Boda, Sharon (1996). International Dictionary of Historic Places Volume 3: Southern Europe. Chicago: Fitzroy Dearborn. p. 590. ISBN 978-1-884964-02-2.
 Schama, Simon (2003). A History of Britain 1: At the Edge of the World?. BBC Worldwide. ISBN 0-563-48714-3.
 Scheina, Robert L. (2007). Latin America’s Wars: The Age of the Caudillo. Brassey’s. ISBN 1-57488-452-2.
 Schreck, Alan (1999). The Essential Catholic Catechism. Servant Publications. ISBN 1-56955-128-6.
 Stacy, Lee (2003). Mexico and the United States. Marshall Cavendish. ISBN 0-7614-7402-1.
 Solt, Leo Frank (1990). Church and State in Early Modern England, 1509—1640. Oxford University Press. ISBN 0-19-505979-4.
 Tausch, Arno, Global Catholicism in the Age of Mass Migration and the Rise of Populism: Comparative Analyses, Based on Recent World Values Survey and European Social Survey Data (November 24, 2016). Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75243/1/MPRA_paper_75243.pdf Repec/Ideas, University of Connecticut
 Vatikano, Centra Statistika Oficejo (2007). Annuario Pontificio (Jarlibro Papa, itale). Libreria Editrice Vaticana. ISBN 978-88-209-7908-9.
 Vidmar, John (2005). The Catholic Church Through the Ages. Paulist Press. ISBN 0-8091-4234-1.
 Wilken, Robert (2004). «Christianity». in Hitchcock, Susan Tyler; Esposito, John. Geography of Religion. National Geographic Society. ISBN 0-7922-7317-6.
 Woods Jr, Thomas (2005). How the Catholic Church Built Western Civilization. Regnery Publishing, Inc. ISBN 0-89526-038-7.

Ссылки 

 Официальный сайт Ватикана
 Катехизис Католической Церкви
 Католические новости в России
 Организационная структура Католической Церкви
 Католическая энциклопедия
 Католическая энциклопедия
 Русская католическая информационная служба «Agnuz». Сайт ранее находился на www.agnuz.info
 Святые и блаженные католической церкви
 Римско-Католическая Церковь в Беларуси

Западное христианство
Восточное христианство
Католицизм